

Patronyme 

 Axel de la Taille, auteur de jeux de société français : Le Clown acrobate (2003, Haba), Syllabus (2005, Cocktailgames)
 Emmanuel de La Taille (1932-2021), ancien journaliste de télévision
 Jean de La Taille, auteur du  (né entre 1533 et 1540, mort entre 1611 et 1616)
 Maurice de la Taille, S.J. (1872-1933), est un prêtre jésuite, théologien et liturgiste français dont les écritures ont influencé le mouvement liturgique contemporain.

Toponyme 

 Saint-Nicolas-de-la-Taille, commune française située en Seine-Maritime